Симон може да се отнася за:

 Имена на хора
 Симон (женско име) – женско име с френски произход
 Симон (мъжко име) – библейско име Сѝмон

 Имена на филми
 Симон, американски филм, 2002 г.
 Симон, бразилски филм (драма), 2013 г.

 Имена на романи
 Симон (роман)- Симон е заглавието на един исторически роман от Лион Фойхтвангер публикуван през 1943.

 Имена на музикални групи
 Au Revoir Simone (Довиждане Симон), Американска музикална, женска група
 Drive Simone, френска рок група.

 Имена на бури и урагани
 Тропическа буря Симон (1961) – продължение на урагана в Хаити
 Тропическата буря Симон (1968)
 Симон – октомври 2013, буря в Швеция.

 Други
 Награда „Симон дьо Бовоар“
 Мост „Симон дьо Бовоар“
 Гимназия „Симон Вейл“

Вижте също 
 Симона
 Симеон

Женски имена
Мъжки имена